Baráž Světové skupiny Davis Cupu 2018 představovala osm mezistátních zápasů hraných mezi 14. až 16. zářím 2018, v nichž se osm poražených týmů z 1. kola světové skupiny střetlo s osmi družstvy z 1. skupin tří kontinentálních zón. 

V důsledku celkové reformy soutěže od roku 2019 se vítězové baráže nově stali členy 12členné skupiny nasazených pro únorové kvalifikační kolo 2019.  U poražených rozhodoval žebříček ITF k 17. září 2018, jenž 10 týmů z druhé 12členné skupiny nenasazených (tvořené šesti týmy z Evropy a Afriky, třemi z Ameriky a třemi z Asie a Oceánie) posunul do kvalifikačního kola 2019. Z poražených v baráži si tak postup dle žebříčku zajistily Švýcarsko, Maďarsko, Nizozemsko, Austrálie, Indie, Uzbekistán a Kolumbie.

Týmy

Týmy ze Světové skupiny

Týmy z 1. skupin kontinentálních zón  
Americká zóna
 
  
Zóna Asie a Oceánie
 
 
Zóna Evropy a Afriky

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Přehled

Barážová utkání

Argentina vs. Kolumbie

Velká Británie vs. Uzbekistán

Rakousko vs. Austrálie

Švýcarsko vs. Švédsko

Srbsko vs. Indie

Kanada vs. Nizozemsko

Maďarsko vs. Česko

Japonsko vs. Bosna a Hercegovina

Reference 

Baráž